Schwamkrug ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Schwamkrug (1808–1880), deutscher Maschinenkonstrukteur
 Ernst-Günther Schwamkrug (1919–1995), deutscher Politiker (CDU)